Цибуле́нко — українське прізвище:

 Цибуленко Євген Миколайович (*1972) — український професор права
 Цибуленко Микола Васильович (1942 — 1998) — український військовик.
 Цибуленко Віктор Сергійович (*1930) — радянський легкоатлет, олімпійський чемпіон у метанні списа.

Українські прізвища
Прізвища на -енко